Эми́н Джабраи́л оглы́ Махму́дов (; 27 апреля 1992; с. Красносельское, Саатлинский район, Азербайджан) — российский и азербайджанский футболист, полузащитник клуба «Нефтчи» и сборной Азербайджана.

Карьера

Клубная 

Дебютировал в российской Премьер-лиге за «Сатурн» 24 апреля 2010 года в матче против московского «Динамо». Первый гол забил 20 ноября 2010 года (в 29-м туре чемпионата России) в ворота «Анжи».

15 января 2011 года Махмудов подписал контракт с московским «Спартаком». Сам футболист сказал:

18 января 2011 года Эмин дебютировал в составе клуба в товарищеской игре с кишинёвской «Дачией».

3 марта 2011 года в 1/8 финала Кубка России против новосибирской «Сибири» Эмин дебютировал за «Спартак» в официальных матчах, в этой же игре он отдал голевую передачу, «Спартак» в этой игре одержал победу со счётом 2:0 и вышел в 1/4 финала. 14 марта 2011 года Махмудов появился в стартовом составе на поле в матче с «Ростовом», в той игре «Спартак» сенсационно проиграл со счётом 0:4. 25 февраля 2012 года был арендован клубом «Томь». По окончании сезона вернулся в стан красно-белых.

14 февраля 2013 года на правах аренды перешёл в самарские «Крылья Советов». 31 января 2014 года трансфер Махмудова был выкуплен «Крыльями Советов».

В трансферное окно сезона 2015/16 на правах аренды перешёл в клуб «Мордовия».

20 июля 2016 года подписал контракт с португальским клубом «Боавишта». В составе нового клуба Махмудов дебютировал лишь в конце ноября, выйдя на замену в матче против лиссабонского «Спортинга». А уже через месяц Эмин забил и первый в своей карьере «португальский» мяч — в ворота «Насьонала». Гол стал победным, «Боавишта» победила со счётом 2:0.

В 2017 году перешел в Азербайджанский «Нефтчи».В сезоне  2018/2019 Эмин Махмудов в составе Азербайджанского «Нефтчи» стал серебряным призером Чемпионата Азербайджана.В сезоне 2020/21 выиграл Чемпионат Азербайджана.

В сборной 
Махмудов играл за сборные России до 18 и до 19 лет. Позже он вызывался в юношескую сборную Азербайджана.

8 февраля 2011 года появилась информация о том, что Эмин может быть вызван в сборную Азербайджана. Сам футболист, имея на руках паспорта России и Азербайджана, долго определялся, за какую сборную ему играть. 5 августа 2016 года Комитет по статусу игроков Международной федерации футбола разрешил Махмудову выступать за сборную Азербайджана.

4 сентября 2016 года состоялся дебют Эмина Махмудова за сборную Азербайджана в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 против сборной Сан-Марино.

Достижения 
 «Крылья Советов»
Победитель Первенства ФНЛ 2014/2015
«Спартак» (Москва)
Серебряный призёр чемпионата России 2011/12
«Cборная России»(до 21)»
Обладатель Кубка Содружества 2012, 2013 
«Нефтчи» (Баку)
Чемпион Азербайджана 2020/21

Примечания 

Футболисты России
Футболисты Азербайджана
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Боавишта»
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Натурализованные граждане России